La saison 2016 du Championnat du Viêt Nam de football est la trente-troisième édition du championnat de première division au Viêt Nam. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de V-League 2, la deuxième division vietnamienne tandis que l'avant-dernier doit disputer un barrage de promotion-relégation face au vice-champion de D2.

C'est le club de T&T Hanoi qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, ne devançant Xi Mang Hải Phòng FC qu'à la différence de buts. C'est le troisième titre de champion du Vietnam de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le  de V-League, Đồng Tâm Long An, affronte le vice-champion de D2, Thể Công en barrage, lors d'un match simple.

|}
 Les deux clubs se maintiennent dans leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Viêt Nam de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2016
Viêt Nam
2016 au Viêt Nam